Een eiland in Oost-Timor. Zie:
 Jaco (eiland)

Een voornaam, afgeleid van Jakob, of Jacobus. O.a.:
 Jaco Pastorius - Amerikaans basgitarist
 Jaco Van Dormael - Belgisch cineast
 Jaco Venter - Zuid-Afrikaans wielrenner